Shuangmiaosaurus — род травоядных орнитоподовых динозавров надсемейства Hadrosauroidea из мела Азии. Единственный вид Shuangmiaosaurus gilmorei назван и описан You и коллегами в 2003 году. Родовое название дано по населённому пункту Shuangmiao, где были обнаружены остатки динозавра. Название единственного вида дано в честь американского палеонтолога Чарльза Уитни Гилмора за его описание бактрозавра в 1933 году.

История исследования 
Голотип LPM0165 и паратип LPM0166 были обнаружены в слоях формации Sunjiawan, датированных сеноманом — туроном, городской уезд Бэйпяо, провинция Ляонин, Китай.

Голотип состоит из полной левой челюстной кости, каудальной части каудального отростка левой предчелюстной кости и части левой слёзной кости без каудодорсальной области. Все эти элементы сочленены. Паратип представляет собой изолированную целую левую зубную кость. Длина челюстной кости — 45 см, а зубной — 58 см.

Описание 
Оригинальный диагноз: Shuangmiaosaurus отличается от других базальных гадрозавроидов наличием ровного шва между челюстной костью и скуловой.

Длина Shuangmiaosaurus оценивается Грегори Полом в 7,5 метра, а масса — в 2,5 тонны.

Филогения 
Первоначальный филогенетический анализ на основе матрицы из работы Дэвида Нормана 2002 года с использованием 67 признаков для 18 таксонов позиционирует Shuangmiaosaurus и гадрозаврид, как сестринские таксоны. Дэвид Норман, не признающий таксон Hadrosauroidea, в 2004 году определил Shuangmiaosaurus как базального представителя игуанодонтов, при этом бактрозавр и Telmatosaurus, например, у Нормана являются более продвинутыми, чем Shuangmiaosaurus.

В исследовании, проведённом Xing и коллегами в 2014 году, с использованием 346 признаков (235 краниальных и 111 посткраниальных) для 61 таксона на дереве строго консенсуса Shuangmiaosaurus является более продвинутым гадрозавроидом, чем бактрозавр и Gilmoreosaurus, но более базальным, чем Nanningosaurus, Telmatosaurus и Claosaurus.

Кладограмма на основе исследования Xing и коллег 2014 года (дерево строго консенсуса):

Примечания 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2003 году
Таксоны животных, названные в честь людей